NNLC steht für:
 National Negro Labor Council, US-amerikanische juristische Gruppierung zur Unterstützung der Rechte farbiger Arbeiter
 Navajo Nation Labor Commission, richterliche Stammeskommission der Selbstverwaltung der Navajo Nation, USA
 Ngwane National Liberatory Congress (dt. „Nationaler Befreiungskongress von Ngwane“), politische Partei in Eswatini

Abkürzung